Rabbit Island (‚Kanincheninsel‘) ist der Name folgender Inseln:

 Rabbit Island (Anguilla)
 Rabbit Island (Antigua) im North Sound
 Rabbit Island (Bermuda)
 Rabbit Island (Falklandinseln), eine  der Falklandinseln
 Rabbit Island (Grenadinen)
 Rabbit Island (Chatham Islands), Insel in Neuseeland (Chatham Islands)
 Moturoa / Rabbit Island, Insel in Neuseeland

in Kanada:
 Rabbit Island (Georgian Bay) in der Georgian Bay, Ontario
 Rabbit Island (Vancouver) bei Vancouver, British Columbia
 Rabbit Island (Kamloops) im Thompson River bei Kamloops, British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Rabbit Island (Alabama)
 Rabbit Island (Arizona)
 Rabbit Island (Florida)
 Rabbit Island (Charlton County, Georgia)
 Rabbit Island (McIntosh County, Georgia)
 Rabbit Island, anderer Name von Mānana, Hawaii
 Rabbit Island (Idaho)
 Rabbit Island (Iowa)
 Rabbit Island (Kalifornien)
 Rabbit Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Rabbit Island (Franklin Parish, Louisiana)
 Rabbit Island (La Salle Parish, Louisiana)
 Rabbit Island (Orleans Parish, Louisiana)
 Rabbit Island (St. Mary Parish, Louisiana)
 Rabbit Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Rabbit Island (Vernon Parish, Louisiana)
 Rabbit Island (Maine)
 Rabbit Island (Michigan)
 Rabbit Island (Minnesota)
 Rabbit Island (Jackson County, Mississippi)
 Rabbit Island (Tunica County, Mississippi)
 Rabbit Island (Missouri)
 Rabbit Island (Franklin County, New York)
 Rabbit Island (St. Lawrence County, New York)
 Rabbit Island (Oklahoma)
 Rabbit Island (Rhode Island)
 Rabbit Island (Beaufort County, South Carolina)
 Rabbit Island (Georgetown County, South Carolina)
 Rabbit Island (Hamilton County, Tennessee)
 Rabbit Island (Union County, Tennessee)
 Rabbit Island (Vermont)
 Rabbit Island (Virginia)